Consent ist
 Consent (Roman), Roman des japanischen Autors Randy Taguchi
 ein Rechtsbegriff aus dem Arzthaftungsrecht, siehe Informierte Einwilligung